Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1956 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Angela Buxton et Althea Gibson battent Darlene Hard et Dorothy Head en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Cinq équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1956
France Double dames
Sport en France en 1956